

Patronyme 
 Khaled Al-Rashidi (né en 1987), footballeur international koweïtien.
 Mansour Rashidi (né en 1947), joueur de football international iranien.
 Narges Rashidi (née en 1980), actrice germano-iranienne.

Prénom 
 Rashidi Mizele, garde du corps du président congolais Laurent-Désiré Kabila.
 Rashidi Yekini (1963-2012), footballeur international nigérian.